Moštanica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
la rivière Moštanica ;
le monastère orthodoxe serbe de Moštanica, près de Kozarska Dubica ;
en Croatie
Moštanica, une localité située dans la municipalité de Petrinja, comitat de Sisak-Moslavina ;
en Serbie
Moštanica, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.